Коре́ла — многозначный термин.

Значения 
 Корела (племя) — летописное название племени, послужившего основой для этногенеза карельского народа финно-угорской группы.
 Корела — историческое название территории северо-западного Приладожья в средние века.
 Корела — название города Приозерск до 1580 года, а также в 1595—1611 годах.
 Корела (крепость) — название крепости-музея в городе Приозерск.
 Корела, Андрей Тихонович — атаман донских казаков, сторонник Лжедмитрия I.
 Корела-попугай

Ко́рела:
 Корела — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

См. также 
 Карелия
 Корелла
 Корелы